

Patronyme 

 Jean-Paul Akono (né en 1952), un joueur puis entraîneur de football camerounais ;
 Jean-René Akono (né en 1967), un joueur puis entraîneur franco-camerounais de volley-ball ;
 Loic Akono (né en 1987), un joueur de basket-ball professionnel français.

Toponyme 

 Akono, un arrondissement de la Méfou-et-Akono, ville rurale de la région du Centre au Cameroun ;
 Nkol Akono, un village du Cameroun dans la commune de Mbankomo ;
 Méfou-et-Akono, un département situé dans la Région du Centre au Cameroun.